Csehország
 Krásná Hora, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Krásná Hora nad Vltavou, település a Příbrami járásban
 Krásná Hora, Stožec településrésze a Prachaticei járásban